MTV Especial foi um programa da MTV Brasil onde shows, entrevistas e bastidores dos artistas eram exibidos. A ideia da série era gravar shows com grandes nomes da MPB e performances de bandas e artistas no estúdio. O projeto se iniciou no ano de 2005, com o álbum MTV Especial: Aborto Elétrico, da banda Capital Inicial.

Em 2005, a emissora inseriu o programa no casting de séries especiais como o Acústico MTV, o MTV ao Vivo e o MTV Apresenta.

Programas e álbuns

Ver também 
 Especial MTV Luiz Melodia - Estação Melodia Ao Vivo no Portal MTV
 Especial MTV Zeca Pagodinho - Uma Prova De Amor Ao Vivo no Portal MTV
 Especial MTV A Curva da Cintura no Portal MTV

Programas da MTV Brasil
2005 na televisão no Brasil